Таборга () — испанский топоним и фамилия. Известные носители:

  (1889—1918) — испанский поэт и журналист.
  (род. 1960) — боливийский футболист и тренер.
 Таборга, Корина (Corina Taborga) — участница конкурса красоты Мисс Вселенная 1959, представительница Боливии
 Таборга, Сталин  (Stalin Taborga) — боливийский футболист.
 Таборга, Уаскар (род. 1930) — боливийский юрист, социолог, педагог и писатель.
 Таборга, Хавьер (Javier Taborga) — боливийский профессиональный теннисист.
 Себальос Таборга, Игнасия (1831—1904) — боливийская швея и бакалейщица, поступившая на службу в армию во время Второй тихоокеанской войны.

Топоним 
  (род. 1960) — лагуна в Боливии в департаменте Санта-Крус.